Icário (espartano) — personagem da mitologia grega, pai de Penélope
 Icário (ateniense) — personagem da mitologia grega, assassinado por bêbados após dar vinho a eles, que acreditaram que ele os envenenara
 Ícaro — personagem da mitologia grega, filho de Dédalo

Desambiguação